Ženská dvouhra Miami Open 2019 probíhala ve druhé polovině března 2019. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje, poprvé hraného v Miami Gardens, nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž se čtrnáct probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla Američanka Sloane Stephensová, kterou ve třetím kole vyřadila německá hráčka Tatjana Mariová.

Naomi Ósakaová, Petra Kvitová, Simona Halepová, Elina Svitolinová a Angelique Kerberová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Japonka Ósakaova zůstala v čele klasifikace i po skončení turnaje.

Vítězkou se stala dvanáctá nasazená Australanka Ashleigh Bartyová, jež ve finále za 1.39 hodin zdolala českou světovou sedmičku Karolínu Plíškovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Australanka využila tři z devíti brejkových příležitostí, zatímco Češka jednu ze dvou. Také ve statistice vítězných úderů byla vítězka lepší v poměru 41–22, i v počtu es, jichž zahrála patnáct k šesti na straně poražené finalistky. Bilance vzájemných zápasů po finále vyznívala pro Bartyovou 3–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie Premier Mandatory. Plíšková odehrála celkově dvacáté čtvrté finále a podvanácté odešla poražena. Po turnaji se posunula na 4. příčku. Bartyová poprvé v kariéře pronikla do elitní světové desítky na 9. místo.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=180

| RD1-seed1=27
| RD1-team1= Sie Su-wej
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3=5
| RD1-seed2=21
| RD1-team2= Anett Kontaveitová| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6| RD1-score2-3=7| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Petra Kvitová
| RD1-score3-1=66
| RD1-score3-2=6| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Ashleigh Bartyová| RD1-score4-1=78| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=6| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Karolína Plíšková| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=
| RD1-team6= Markéta Vondroušová
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=18
| RD1-team7= Wang Čchiang
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Simona Halepová| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=7| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=21
| RD2-team1= Anett Kontaveitová
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Ashleigh Bartyová| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=5
| RD2-team3= Karolína Plíšková| RD2-score3-1=7| RD2-score3-2=6| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Simona Halepová
| RD2-score4-1=5
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=12
| RD3-team1= Ashleigh Bartyová| RD3-score1-1=77| RD3-score1-2=6| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=5
| RD3-team2= Karolína Plíšková
| RD3-score2-1=61
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 7. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastné poražené 
  Kristýna Plíšková  Polona Hercogová'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2019